Sattelkirche steht für:
 eine Bauform von Kirchen nach Verhältnis der Höhe vom Haupt- zu den Seitenschiffen, siehe Sattelkirche (Kirchenschiff)
 Kirchen mit einem zwischen den Türmen gelegenen Kirchenschiff, siehe Sattelkirche (Nordeuropa)